Jean-Baptiste Claes (politicus) (1788-1843), Belgisch politicus en lid van het Nationaal Congres
 Jean-Baptiste Claes (wielrenner) (1937), Belgisch wielrenner